Nova Iorque - maior cidade dos Estados Unidos da América
 Nova Iorque - um dos cinquenta estados dos Estados Unidos da América
 North Yorkshire, Inglaterra.
 NY - código IATA para a Air Iceland.
 ny - código ISO 639-1 para a língua chichewa.
Ny - dígrafo presente em várias línguas, tais como catalão, o húngaro, o malaio e o luganda.

Desambiguações de siglas